

Toponyme 

 Hustad, localité du comté de Nordland, en Norvège.
 , village de la kommune de Fræna dans le comté de Møre og Romsdal, en Norvège.